Die NHL-Saison 1979/80 war die 63. Spielzeit in der National Hockey League. 21 Teams spielten jeweils 80 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die New York Islanders nach einem 4:1-Erfolg in der Finalserie gegen die Philadelphia Flyers. Nachdem die Ära der World Hockey Association (WHA) zu Ende gegangen war, schlossen sich die WHA-Teams der NHL an. Mit den Edmonton Oilers, den Hartford Whalers, den Québec Nordiques und den Winnipeg Jets kamen vier gestandene Teams in die NHL und mit ihnen kam sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft in die NHL. Der mittlerweile 51-jährige Gordie Howe kam mit Hartford nach acht Jahren zurück und erzielte 15 Tore in seiner endgültig letzten NHL-Saison. In Edmonton waren Mark Messier, aber vor allem Wayne Gretzky im Team, das sie in einigen Jahren an die Ligaspitze führen sollten. Wie Gretzky schaffte auch Marcel Dionne 137 Punkte, und da Dionne 2 Tore mehr als Gretzky hatte, gewann er die Art Ross Trophy, bevor Gretzky diese Wertung in den folgenden sieben Jahren dominierte.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Wales Conference

Campbell Conference

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte

Stanley-Cup-Playoffs

NHL-Auszeichnungen

Siehe auch 
 NHL Entry Draft 1979

Weblinks 
 
 NHL 1979/80 bei hockeydb.com

Eishockeysaison 1979/80
1979/80